Болевич () — сербская и черногорская фамилия.

 Болевич, Александар (род. 1995) — черногорский футболист.
 Болевич, Владимир (род. 1988) — черногорский футболист.
 Болевич, Деян (род. 1990) — черногоский футболист.
 Болевич, Сергей Бранкович (род. 1964) — российский патофизиолог, специалист в области молекулярной медицины.
 Болевич, Стево (1918—1943) — Народный Герой Югославии.

См. также 
 Болевичи